nazwisko osób: 
 Konstantin Michaiłowicz Derjugin, sowiecki hydrobiolog, zoolog 
 Iwan Konstantinowicz Derjugin, sowiecki sportowiec, pięcioboista